Geografie
 Rautenberg (Altenburg) - dorp in Thüringen, Duitsland
 Rautenberg (Harsum) - dorp in Nedersaksen, Duitsland

Personen
 Birgit Rautenberg - Duitse fotograaf
 Juliane Rautenberg - Duitse actrice
 Ursula Rautenberg - Duitse boekwetenschapper